Clarus ist der Vor- und Nachname von

Römern
 Gaius Erucius Clarus, römischer Senator
 Gaius Iulius Erucius Clarus Vibianus († 197), römischer Konsul 193
 Gaius Septicius Clarus, Prätorianerpräfekt
 Sextus Erucius Clarus († 146), römischer Politiker und Senator zur Zeiten Hadrians und des Antoninus Pius

Heiligen
 Clarus von Lectoure (1. oder 4. Jh.), erster Bischof der südfranzösischen Stadt Lectoure
 Clarus von Nantes (1. oder 4. Jh.), erster Bischof der westfranzösischen Stadt Nantes
 Clarus von Vienne (590–660), französischer Benediktinerabt
 Clarus von Rochester (ca. 845–884), englischer Einsiedler und Märtyrer in Nordfrankreich. Der im angelsächsischen Raum geläufige Vor- und Nachname Sinclair wird auf ihn zurückgeführt.
 Clarus von Seligenstadt († 1043), Mönch und Einsiedler

Clarus ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christian August Clarus (1774–1854), deutscher Mediziner
 Ernst Anton Clarus (1776–1848), deutscher evangelischer Geistlicher und Politiker
 Georg Wilhelm Clarus (1779–1860), deutscher Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Julius Clarus (1819–1863), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer
 Max Clarus (1852–1916), deutscher Kapellmeister und Komponist
 Ingeborg Clarus (1917–2003), Tiefenpsychologin und Autorin

Sonstiges:
  Kia Clarus, PKW-Modell des koreanischen Herstellers Kia Motors

Siehe auch:
 Glarus (Begriffsklärung)